Hendschel ist der Name folgender Personen:
 Albert Hendschel (1834–1883), deutscher Maler, Zeichner und Radierer
 Ottmar Hendschel (1845–1925), deutscher Maler

Hendschel steht für
 Hendschels Luginsland, Reiseführer
 Hendschel’s Telegraph. Uebersicht der Eisenbahn-, Post-, Dampfschiff- und Telegraphen-Verbindungen, 1854 bis 1930 erschienene Verkehrs-Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Henschel
 Hentschel